Ла Виборита има више значења:

 Ла Виборита (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Виборита (Сојопа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику